Завхан:

 Завхан — находящийся на северо-западе Монголии аймак (провинция).
 Завхан — река в Монголии.